Munter (geslacht)
 Cornelis Munter (1652-1708)
 Gabriele Münter - Duits kunstenaar
 Andries Cornelis Willem Munter - Nederlands politicus
 Willem Munter - politicus
 Werner Munter - Zwitsers berggids en expert op lawinegebied

 Hans De Munter - Belgisch acteur
 Karel de Munter - Nederlands ingenieur, Engelandvaarder en militair